Нурминский может означать:

 Нурминский, Сергей Андреевич (1839—1914) — российский литератор, этнограф, просветитель марийского народа, деятель народного образования.
 Нурминский (наст. имя Альберт Шарафутдинов, род. 1994) — российский хип-хоп-исполнитель из Татарстана.